Esther Vergeer era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Korie Homan ha vinto il torno battendo in finale Florence Gravellier, con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie
 Korie Homan (campionessa)
 Florence Gravellier (finale)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2010